Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma Krejčíková non ha preso parte a questa edizione, mentre Siniaková ha partecipato in coppia con Leylah Fernandez. Entrambe sono state eliminate al secondo turno da Ulrikke Eikeri e Tereza Mihalíková.

In finale Gabriela Dabrowski e Giuliana Olmos hanno sconfitto Desirae Krawczyk e Demi Schuurs con il punteggio di 7-6(1), 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Storm Sanders /  Zhang Shuai (semifinale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (Campionesse)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (finale)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (primo turno) 

  Coco Gauff /  Jessica Pegula (quarti di finale) 
  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (primo turno) 
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (primo turno) 
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (secondo turno)

Wildcard 

  Cristina Bucșa /  Nuria Párrizas Díaz (primo turno)

Protected ranking 

  Julia Lohoff /  Renata Voráčová (primo turno)

  Han Xinyun /  Aleksandra Panova (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2022